Le Château maudit, de son titre original Jean Valhardi contre le monstre, est la onzième histoire de la série Jean Valhardi d'Eddy Paape et Jean-Michel Charlier. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou. Puis est publiée sous forme d'album en 1953.

Contexte

Politique et économique 
Le pétrole est alors une source d'énergie qui se révèle peu à peu appelée à prendre la relève du charbon. L'énorme capacité de production exigée par la deuxième guerre mondiale trouve usage dès l'immédiat après-guerre et la demande laisse présumer la constitution de fortunes rapides par ceux qui sauront en fournir au marché, comme John Davison Rockefeller Outre-Atlantique. Cependant le rapport entre cette énergie fossile alors d'avenir et le monstre de Malicorne ne sera révélée au lecteur que tardivement dans l'album.

Dans la bande dessinée 

Le pétrole est également central dans une suite de deux aventures de Buck Danny publiées aussi à cette époque dans le même Journal de Spirou : Les Pirates du désert et Les Gangsters du pétrole.

Synopsis

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Annexes

Documentation 
 .

Lien externe 

Album de bande dessinée sorti en 1953
Histoire de Jean Valhardi
Bande dessinée de Jean-Michel Charlier
Album Dupuis
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1951
Histoire publiée pour la première fois en 1952